Nwankwo Obiora, (Kaduna, 12 de julho de 1991), é um futebolista nigeriano que atua como meio-campista.

Carreira 
Começou a carreira profissional no ECO FC, time de seu país, em 2006. Teve passagens discretas por Heartland, Wikki Tourists e Real Murcia antes de assinar contrato com a Inter de Milão em 2010, tendo disputado quatro partidas pelos Nerazzurri, estreando na partida entre Inter e Tottenham, pela Liga dos Campeões de 2009-10, entrando no lugar de Sulley Muntari.

Em janeiro de 2011, a Inter cedeu Obiora por empréstimo ao Parma, que exerceu o direito de compra no mesmo ano. O meio-campista disputaria apenas duas partidas com a agremiação, que novamente o liberou por empréstimo, desta vez para Gubbio e Padova. Atualmente, Obiora defende o CFR Cluj da Roménia, também por empréstimo.

Seleção
Desde 2012, Obiora defende a Seleção Nigeriana, tendo disputado seis partidas, não marcando nenhum gol.

Fez parte da lista de pré-convocados para a Copa das Nações Africanas de 2013, no qual foi incluído na lista definitiva de 23 atletas convocados por Stephen Keshi.

Títulos
 Nigéria
 Campeonato Africano das Nações: 2013 

Internazionale
 Supercopa Italiana: 2010 
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2010

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Associazione Sportiva Gubbio 1910
Futebolistas do Calcio Padova
Futebolistas do CFR Cluj
Futebolistas do Córdoba Club de Fútbol
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Levadiakos FC
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas campeões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013